Lo Mestre Titas puede referirse a los siguientes periódicos catalanes:

 Lo Mestre Titas (1868);
 Lo Mestre Titas (1868-1872);
 Lo Mestre Titas (1888-1890);
 Lo Mestre Titas (1897-1900);
 Lo Mestre Titas (1907).